Bouzoa puede hacer referencia a:

 Bouzoa (Abegondo), lugar de la parroquia de Vilacova, municipio de Abegondo, provincia de La Coruña.
 Bouzoa (Grandal), lugar de la parroquia de Grandal, municipio de Villarmayor, provincia de La Coruña.
 Bouzoa (Taboada), parroquia y lugar del municipio de Taboada, provincia de Lugo.